Хорольский — многозначный термин.

Топоним 
 Хорольский — посёлок в Таловском районе Воронежской области России.
 Хорольский — упразднённый в 2016 году посёлок в Дергачёвском районе Саратовской области России.

Фамилия 
 Хорольский, Владимир Иванович (1935—2004) — председатель Курганского горисполкома, Заслуженный строитель Российской Федерации.
 Хорольский, Евгений Валерьевич (род. 1988) — украинский футболист.
 Хорольский, Евгений Николаевич (в монашестве Евмений; 1886—1967) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Житомирский и Овручский.

См. также 
 Хорольский городской совет
 Хорольский район